No Man's Law – film del 1925 diretto da Del Andrews
No Man's Law – film del 1927 diretto da Fred Jackman